

Patronyme

 Jean François Leval (1762-1834), général de division français.

Toponyme

 Leval, commune française du Nord
 Leval, commune française du Territoire de Belfort
 Leval, village belge qui appartient à l'entité de Binche, en Région wallonne dans la province de Hainaut

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France